Сезон 2000/2001 — 70-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 101-й год со дня основания футбольного клуба.

События сезона 
2 декабря 2000 года Ривалдо отдал три голевые передачи в выездном матче чемпионата Испании против «Сельты» (3:3).

3 февраля 2001 года де Бур отдал три голевые передачи в домашнем матче чемпионата Испании против «Атлетик Бильбао» (7:0), отдав пасы на забитые голы Абелардо, Овермарса и на второй гол в исполнении Коку.

8 апреля 2001 года Гвардиола отдал три голевые передачи в выездном матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:4), ассистировав на первый и третий голы нападающего Патрика Клюйверта, а также на гол Ривалдо.

13 мая 2001 года Гвардиола отдал три голевые передачи в домашнем матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (5:1), отдав пас на голы Ривалдо, Овермарса и на второй забитый мяч Луиса Энрике.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike.

Состав команды 
Капитаном команды стал Хосеп Гвардиола, вице-капитаны — Серхи Бархуан и Луис Энрике. Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Основной состав

Молодёжный состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 82 400 000

Пришли в аренду

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 72 700 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.Не учитываются 2 и 12 туры Чемпионата и первого матча Кубка Испании.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату. Кроме 1 в Кубке Испании

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

Кубок УЕФА

Третий раунд

Четвертый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Кубок Испании

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания 

Сезоны ФК «Барселона»
Сезоны футбольных клубов 2000/2001